Okręty US Navy o nazwie USS „Mercer”

 Pierwszy USS „Mercer” (ID-3837) został nabyty przez US Navy 16 stycznia 1919 roku i wycofany ze służby 26 maja 1919 roku. Był jednostką pomocniczą.
 Drugi USS „Mercer” (APL-39) jest okrętem koszarowym. Wszedł do służby 19 września 1945 roku.

Mercer